Флаг городского округа Заре́чный является официальным символом муниципального образования городского округа Заречного Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 14 июня 2001 года как флаг муниципального образования «Город Заречный» (после муниципальной реформы — городской округ Заречный) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 782.

Флаг составлен на основании герба Ивдельского городского округа, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, социально-экономические и иные местные традиции.

Описание 
«Зелёное полотнище с изображением жёлтого, с чёрными семенами (в виде 32 кружков и 4 прямоугольников), цветка подсолнечника из герба города, и с полосой в виде встречных голубых и белых языков пламени вдоль древка. Соотношение сторон полотнища — 3:5. Ширина полосы составляет 1/5 от длины полотнища. Изображение цветка располагается посредине основной (зелёной) части полотнища. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Зелёный цвет полотнища — указание на окружающие город леса, а вместе с цветком подсолнечника — на развитое сельское хозяйство. «Солнечный» характер подсолнечника, чёрные шары, напоминающие реакторные стержни, и пламевидное деление главы — всё вместе — указание на то, что начало развитию города дала Белоярская атомная станция.

Бело-синяя полоса — свидетельство мирного труда, достоинства обитателей города и знак близлежащего водохранилища.

Примечания 

Флаги с изображением подсолнуха